Елена Ильина:
 Ильина, Елена (1901—1964) — псевдоним советской писательницы Лии Яковлевны Прейс.
 Ильина, Елена Витальевна (род. 1974) — заслуженный мастер спорта России (подводное ориентирование), в замужестве — Минская.
 Ильина, Елена Дмитриевна (1909—1987) — доктор биологических наук, профессор.
 Ильина, Елена Михайловна (род. 1967) — российская художница.
 Ильина, Елена Николаевна (род. 1968) — российский учёный-медик, член-корреспондент РАН (2019). Примечания